Prell är ett efternamn, som burits av band andra:

 August Christian Prell (1805–1885), tysk cellist
 Heinrich Prell (1888–1962), tysk zoolog
 Hermann Prell (1854–1922), tysk konstnär
 Johann Nicolaus Prell (1773–1849), tysk cellist